

Géographie 
Amin peut faire référence à :
 Amin Brakk, montagne du Pakistan ;
 Lac Édouard, aussi appelé lac Idi Amin, lac en Ouganda.

Prénom 
Amin est un prénom.

Patronyme 

 Adibah Amin (née en 1936), écrivaine, journaliste et actrice malaisienne ;
 Ahmad Amîn (1886-1954), historien égyptien ;
 Ahmed Amin Benjelloun Touimi, dirigeant marocain ;
 Ayten Amin (1978 -), réalisatrice égyptienne ;
 El Amin Chentouf (1981-), athlète marocain ;
 Esperidião Amin Helou Filho (1947-), homme politique brésilien ;
 Fuad Amin (1972-), footballeur saoudien ;
 Hafizullah Amin (1929-1979), homme d'État afghan ;
 Idi Amin Dada (1928-2003), président de l'Ouganda ;
 Khalid El-Amin (1979-), joueur américain de basket-ball ;
 Mohamed Amin (1943-1996), photographe journaliste kényan ;
 Mohammad Amin (1980-), footballeur saoudien ;
 Mohammed Amin al-Husseini (1895-1974), grand mufti de Jérusalem ;
 Muhammad ibn Harun al-Amin, calife abbasside qui règne de 809 à 813 ;
 Nadia Amin (1980-), actrice néerlandaise ;
 Norhasikin Amin, joueuse de badminton malaisienne ;
 Qasim Amin (1865-1908), penseur égyptien ;
 Samir Amin (1931-2018), économiste franco-égyptien ;
 Shimit Amin, réalisateur d'origine indienne né en Ouganda et résidant aux États-Unis.

Cinéma 
 Papa Amin, film musical égyptien réalisé par Youssef Chahine, sorti en 1950
 Amin, court-métrage français de David Dusa, sorti en 2007
 Général Idi Amin Dada : Autoportrait, documentaire réalisé par Barbet Schroeder en 1974
 Amin, film français réalisé par Philippe Faucon, en 2018

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom